13-й чемпионат мира по софтболу среди мужчин 2013 проводился в городе Окленд (Новая Зеландия) с 1 по 10 марта 2013 года. В Новой Зеландии мужской чемпионат мира проводился в третий раз, в городе Окленд — впервые.

Чемпионом мира стала (в 6-й раз в своей истории) сборная Новой Зеландии, победив в финале сборную Венесуэлы. Третье место заняла сборная Австралии.

В чемпионате мира впервые принимала участие сборная Колумбии.

Формат соревнований 
Сначала команды, разбитые на две группы (A, B) по 8 команд, участвуют в групповом этапе, где по круговой системе играют между собой в один круг. Восемь лучших команды (четыре из каждой группы) проходят в плей-офф, проводящийся по системе плей-офф Пейджа; на предварительном этапе отбираются 4 команды, в медальном этапе они разыгрывают места с 1-го по 4-е.

Групповой этап 

Группа A

Группа B

 Проходят в плей-офф

Плей-офф

Предварительный этап 
В двух розыгрышах по системе Пейджа отбираются 4 команды (участники 3-х раундов), которые сыграют в медальном этапе.

Медальный этап

Итоговая классификация

Примечания 

2013 год в софтболе
2013
Софтбол
Международные соревнования по софтболу в Новой Зеландии
Международные спортивные соревнования в Окленде (Новая Зеландия)
Чемпионаты мира в Новой Зеландии
Март 2013 года
Софтбол